Телеграфный трёхрегистровый код МТК-2 был принят в СССР в 1963 году. Код 5-битовый (всего 32 разных комбинации), поэтому используются 3 разных регистра (русский, латинский, цифры), переключаемые управляющими символами РУС, ЛАТ, ЦИФ. Букв Ъ и Ё нет; вместо буквы Ч использовали цифру 4.

Три и более символов, соответствующих Ю в русской кодировке, означают звуковой сигнал вызова (третий и все последующие символы Ю сопровождаются ударом молоточка по чашке звонка). 

МТК-2 основан на международном телеграфном коде № 2 (ITA2), рекомендованном Международным консультативным комитетом по телефонии и телеграфии в 1932 году (в международном коде 00000 не используется).

Соответствие между английским и русским регистрами, принятое в МТК-2, было использовано при создании компьютерных кодировок КОИ-7 и КОИ-8.

Ссылки 
 Телеграфный трехрегистровый код МТК-2

Кодировки